El término Skinner puede hacer referencia a:

Ciencia 
 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990): autor y psicólogo experimental y conductista.
 Quentin Skinner.
 C.E.Skinner - Charles Edward Skinner 1897-
 F.A.Skinner - F.A. Skinner fl. 1951
 F.L.Skinner - Frank Leith Skinner 1882-1967
 Skinner - George Ure Skinner 1804-1867
 M.W.Skinner - Mark Williamson Skinner 1955-
 S.G.Skinner - S.G. Skinner fl. 1982
 S.Skinner - Stephen Skinner 1950-
 Burrhus Frederic Skinner, psicólogo

Historia 
 Ernest M. Skinner (1866-1960)
 Eugene Skinner (1809-1864)
 Francis Skinner (1912-1941)
 Henry Alfred 'Harrie' Skinner (1854-1936)
 John Skinner (1721-1807)
 Richard Skinner (1778-1833)
 James Skinner (1778-1841)
 John Kendrick Skinner (-1917)

Política 
 Dennis Skinner
 Peter Skinner
 Samuel K. Skinner

Medios 
 Steve Keirn
 Claire Skinner
 Cornelia Otis Skinner (1899-1979)
 Frank Skinner: comediante estadounidense.
 Frank Skinner (1897-1968): compositor estadounidense.
 James Scott Skinner (1843-1947)
 Jane Skinner
 Leonard Skinner
 Mike Skinner: rapero británico conocido como The Streets.
 Richard Skinner: locutor de radio británico.
 Jeoff Skinner: músico que conformó banda con George Harrison antes de que este se integrara definitivamente a The Beatles.

Deportes 
 Joel Skinner: exjugador de baseball.
 Mike Skinner: conductor de NASCAR.

Ficción 
 Seymour Skinner: conocido también como el Director Skinner, es el director de la Escuela Primaria de Springfield en Los Simpson.
 Agnes Skinner: madre de Seymour Skinner.
 Juno Skinner: personaje de True Lies.
 Rodney Skinner: el hombre invisible en el filme "The League of Extraordinary Gentlemen".
 Walter Skinner: personaje de la serie The X-Files.
 Skinner (rat): personaje en the Deptford Mice.

Otros 
 Skinner (computación): persona que se dedica a desarrollar Skins.
 Colina Skinner: prominente colina situada al lado del río Willamette en Oregon, Estados Unidos.